Druon ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti:
 Loïc Druon (*1971), francoski nogometaš.
 Maurice Druon (1918—2009), francoski pisatelj.

Drugo 
 Druon Antigoon, mitološki velikan.